6 miejscowości w Polsce: 
 Olszewka – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Nakło nad Notecią 
 Olszewka – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. sępoleńskim, w gminie Sośno 
Olszewka – nieistniejąca wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Koronowo
 Olszewka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Sońsk 
 Olszewka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Lelis 
 Olszewka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Jednorożec